La reconnaissance internationale de la Transnistrie (également connue sous le nom de Pridnestrovie) – une région contestée d'Europe de l'Est située entre la Moldavie et l'Ukraine – est controversée. Bien que la Transnistrie ait déclaré son indépendance en 1990, aucun membre des ONU ne reconnaît sa souveraineté et la région est considérée par l'ONU comme faisant partie de la Moldavie. Actuellement, seules l'Abkhazie, la république d'Artsakh et l'Ossétie du Sud reconnaissent son indépendance, tous eux-mêmes des États à reconnaissance limitée. Bien qu'elle ne reconnaisse pas officiellement l'indépendance de la Transnistrie, la Russie entretient des  et a même établi un consulat sur le territoire.

Histoire 

En 1990, une RSS moldave pridnestrovienne (ou république moldave du Dniestr, RMD) a été proclamée dans la région par un certain nombre de responsables soviétiques locaux conservateurs opposés à la perestroïka. Cette action a été immédiatement déclarée nulle par le  de l'époque, Mikhaïl Gorbatchev. Après la dissolution de l'Union soviétique en 1991, la Moldavie, y compris la Transnistrie, est devenue indépendante. La partie RMD a déclaré que la déclaration d'indépendance de la Moldavie était mal conçue et qu'elle considérait le pacte Molotov-Ribbentrop comme nul et non avenu. La partie RMD soutient que si tel est le cas, alors les Moldaves eux-mêmes avaient accepté de renoncer à la Transnistrie, car ce territoire n'a jamais appartenu à la Moldavie, ni à la Roumanie avant la signature de l'accord entre l'URSS et l'Allemagne nazie.

Pendant la guerre de Transnistrie de 1992, certains villages ont changé de mains entre le gouvernement de la RMD et la Moldavie proprement dite. Les forces de la RMD se sont souvent heurtées aux représentants de la Moldavie.

Politique étrangère 
Des documents gouvernementaux de Transnistrie indiquent que la république a « établi et maintenu des relations amicales avec les pays en quête de reconnaissance ». À cette fin, il a déclaré que les relations continueraient à se développer de manière amicale avec les trois États/entités politiques avec lesquels il entretient des relations : la république d'Abkhazie, la république d'Artsakh et la république d'Ossétie du Sud.

Il cherchait à entretenir des relations avec d'autres pays étrangers et des organisations internationales, en particulier celles d'Europe, considérées comme « d'une importance primordiale ». L'orientation pro-européenne était la conséquence d'une « compréhension générale des valeurs fondamentales de la civilisation mondiale. Beaucoup d'intérêts étrangers de la Pridnestrovie résident dans ce domaine. L'importance d'une inclusion harmonieuse de la Pridnestrovie dans la communauté démocratique internationale rend nécessaire une coopération active. » Une autre voie importante était la coopération avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en raison de son importance « en tant que médiateur dans le processus de négociation entre la Moldavie et la Pridnestrovie... pour assurer la stabilité régionale ». L'objectif de la Transnistrie était de « s'appuyer sur l'expérience européenne à l'avenir pour son développement politique, économique, scientifique et technique positif et culturel. »

La Transnistrie est un État membre de la Communauté pour la démocratie et les droits des nations. Le gouvernement de la Moldavie n'empêche pas ou ne cherche pas activement à empêcher les représentants d'autres États d'interagir avec le gouvernement de la Transnistrie.

États qui reconnaissent formellement la Transnistrie comme indépendante

États non membres de l'ONU

États qui ne reconnaissent pas la Transnistrie comme indépendante

États membres de l'ONU

Positions prises par les organisations internationales

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Conflit de Transnistrie
 Réintégration de la Transnistrie dans la Moldavie
 Politique étrangère de la Transnistrie
 Relations entre la Moldavie et la Transnistrie
 Relations entre la Russie et la Transnistrie
 
 Liste des États non reconnus internationalement

Liens externes 
 .
 .

Bibliographie 
 .

Politique en Transnistrie